Налимовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Налимовское сельское поселение — входит в Лебяжьевский район

Омская область
 Налимовское сельское поселение — входит в Называевский район